Paulo Barreto pode referir-se a:

 Paulo Barreto de Meneses – político brasileiro;
 Paulo S. L. M. Barreto – criptógrafo brasileiro;
 João do Rio – repórter e cronista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos